U 380 oder U-380 bzw. U380 steht für:

 U 380 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 22. Dezember 1941, versenkt am 11. März 1944.
 U 380 ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 380 mm Steghöhe.
 U 380, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U380